Wielgie peut désigner en Pologne :

 Wielgie, village du powiat de Golub-Dobrzyń, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Wielgie, village et siège de la gmina de Wielgie du powiat de Lipno, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Wielgie, village de la voïvodie de Łódź
 Wielgie, village de la voïvodie de Mazovie